Seznam korpusov z zaporedno številko 55.

Seznam 
 Pehotni
 55. strelski korpus (ZSSR)
 55. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi